Grötz bezeichnet
 den Ortsteil Grötz (Zörbig) der Stadt Zörbig, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 den österreichischen Schachspieler Harald Grötz (* 1978)
 ein Bauunternehmen, siehe Grötz (Bauunternehmen)